Svitava kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Svitava (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Tjeckien 

 Svitavka (vattendrag i Tjeckien), Liberec, 
 Svitava (vattendrag), Södra Mähren, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar